

Patronyme 

 Louis-Mayeul Chaudon (1737-1817), biographe français ;
 Esprit Joseph Chaudon (1738-1800), son frère, bibliographe français ;
 François-Melchior Chaudon (1739-ap. 1805), leur frère, biographe français.

Toponyme 

 Chaudon, ancienne commune française des Alpes-de-Haute-Provence, aujourd'hui intégrée à Chaudon-Norante ;
 Chaudon, commune française du département d'Eure-et-Loir.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France